

Evolución del uniforme

Evolución del uniforme alternativo

Evolución del tercer uniforme

Combinaciones

Evolución del uniforme de portero

Proveedores

Referencias

Gales
Selección de fútbol de Gales